Талы — название населённых пунктов в России:

 Талы — посёлок в Шипуновском районе Алтайского края.
 Талы — село в Кантемировском районе Воронежской области.
 Талы — посёлок в Турковском районе Саратовской области.